Conrad Wedemeyer ist der Name folgender Personen:

* Conrad von Wedemeyer (1870–1947), deutscher Verwaltungsbeamter
 Conrad Werner Wedemeyer (1662–1732), deutscher Gutsbesitzer und Amtmann

Siehe auch:
 Konrad Wedemeyer der Ältere (auch Conrad Wedemeyer; 1533–1598), deutscher Jurist und Großvogt